Суперлига Дании по футболу 2010/2011 годов () — двадцать первый сезон чемпионата Дании с момента его основания. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 17 июля 2010 года и завершился в 29 мая 2011 года.

Чемпионом в девятый раз в суперлиги и пятнадцатый раз в истории стал «ФК Копенгаген», который будет представлять Данию вместе с серебряным призёром «Оденсе» в Лиге чемпионов 2011/12. Бронзовый призёр «Брондбю», «Мидтъюлланн» и обладатель кубка «Норшелланн» будут участвовать в Лиге Европы 2011/12. В Первый дивизион вылетели «Раннерс» и «Эсбьерг». Кубок страны завоевал «Норшелланн» во второй раз.

Клубы-участники

Таблица результатов

с 1-о по 11-й тур

С 12-о по 33-й тур 

источник dbu.dk

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 superliga.dk
 transfermarkt.co.uk
 источник dbu.dk

2010/2011
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Дании в 2010 году
Спорт в Дании в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011